

Полярна Звєзда — селище, Теньгушевський район, Мордовія
 Полярна Звєзда — селище, Шумерлинський район, Чувашія